Maigen heißen folgende geographische Objekte:

 Maigen (Gemeinde Meiseldorf), Ortschaft und Katastralgemeinde im Bezirk Horn, Niederösterreich
 Maigen (Gemeinde Weinzierl), Ortschaft und Katastralgemeinde im Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Maigen (Gemeinde Riegersburg), Ortsteil der Marktgemeinde Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch: 
 Meigen